Blechinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Blechinger (* 1956), österreichischer Komponist 
 Beate Blechinger (* 1947), deutsche Politikerin
 Edmund Blechinger (* 1922), österreichischer Kunsthistoriker, Restaurator und Künstler
 Gerhard Blechinger (* 1964), Medientheoretiker
 Helene Blechinger (* 1989), österreichisches Theaterschauspielerin
 Horst Blechinger (1940–2017), deutscher Fußballspieler
 Julius Blechinger (1843–1922), österreichischer Komponist und Zitherspieler
 Verena Blechinger-Talcott (* 1966), deutsche Japanologin